Йо́сип И́личич (; родился 29 января 1988, Приедор, СФРЮ) — словенский футболист хорватского происхождения, полузащитник клуба «Марибор».

Клубная карьера 
Свою спортивную карьеру Иличич начал в клубе «Бонифика» из Второй лиги. В 2008 году Йосип перешёл в «Интерблок», за который выступал на протяжении двух сезонов и забил 12 мячей в 55 матчах. В «Интерблоке» игрок 30 июля 2009 года дебютировал в еврокубках в матче Лиги Европы сезона 2009/10 против донецкого «Металлурга». В июле 2010 года перешёл в «Марибор», однако за новый клуб успел сыграть только 11 матчей из которых 6 — в ЛЕ. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2010/11 «Марибор» встречался с итальянским «Палермо», Иличич отыграл оба матча и в ответной игре забил гол, и тем самым привлёк к себе внимание скаутов «Палермо». 28 августа Иличич подписал пятилетний контракт с итальянским клубом. В новом клубе дебютировал 12 сентября в матче против «Брешии». Первый гол Йосип забил уже в следующем туре, 19 сентября, в домашнем матче против «Интернационале». Всего в первом сезоне в команде Йосип провёл в серии А 34 матча и забил 8 голов. В июне он продлил контракт с «Палермо» до 2016 года.

5 июля 2017 года 29-летний Иличич перешёл из «Фиорентины» в «Аталанту» за 5,5 млн евро. В сезоне 2017/18 забил 11 мячей в 31 матче чемпионата Италии. В сезоне 2018/19 помог клубу занять третье место в чемпионате и впервые выйти в Лигу чемпионов УЕФА. В 31 матче Серии А Иличич забил 12 мячей. По итогам сезона был включён в «Команду года» Серии А.

25 января 2020 года сделал хет-трик в ворота «Торино» в гостевом матче чемпионата Италии (7:0).

10 марта 2020 года сделал покер в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» (4:3). Йосип стал первым в истории футболистом, забившим более 3 мячей в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов, и самым возрастным автором покера в истории турнира. Матч прошёл при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году из-за проблем со здоровьем Иличич сыграл всего 2 матча за «Аталанту». В конце августа 2022 года «Аталанта» и Иличич договорились о расторжении контракта.

Международная карьера 
В сборной Словении дебютировал 11 августа 2010 года в товарищеском матче со сборной Австралии. Первый мяч за сборную забил 10 сентября 2013 года в ворота сборной Кипра в отборочном матче чемпионата мира 2014 года. Это был 23-й матч Иличича за сборную.

4 сентября 2017 года сделал дубль в ворота сборной Литвы в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. 10 июня 2019 года сделал дубль в ворота сборной Латвии в отборочном матче Евро-2020.

Достижения

Командные 
«Интерблок»
 Обладатель Кубка Словении: 2008/09

Личные 
 Футболист года в Словении: 2019
 Член команды года Серии А: 2018/19

Статистика

Клубная

Матчи и голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Бонифика»
Игроки ФК «Интерблок»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Аталанта»